Reünie (bijeenkomst), een bijeenkomst van mensen die ooit een groep hebben gevormd
 Reunie (film), een Nederlandse televisiefilm uit 1994 van Theo van Gogh
 VV Reünie, een amateurvoetbalclub uit de Nederlandse plaats Borculo
 Reünie (Snelle) een lied van de rapper Snelle

Zie ook 
 De reünie (doorverwijspagina)